Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами Украины () — государственная экспертная организация, отвечающая за расследование происшествий с гражданскими воздушными судами, состоящая из 40 специалистов и подчиняющаяся Кабинету министров Украины.

Бюро было создано 21 марта 2012 года специальным указов Кабинета министров #228 в соответствии с Воздушным кодексом Украины.

В апреле 2012 г. руководителем бюро назначен Олег Бабенко

В июле 2020 года временно исполняющим обязанности директора был назначен Игорь Мишарин

См. также 
 Государственная авиационная служба Украины

Примечания

Ссылки 
 Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами 
 Национальное бюро по расследованию авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами 
 Руководство по расследованию авиационных происшествий и инцидентов

Инфраструктура